Aristegui Noticias es una publicación digital independiente nacida en México en 2012 centrada en la información política del país.

El proyecto 
Surgió a partir de la salida de Carmen Aristegui de MVS como una alternativa en internet ante el despido ilegal e injustificado de la periodista y su equipo de investigaciones especiales. Además de la labor informativa en el sitio web, la periodista transmitía en vivo en dicho sitio y en la plataforma Youtube. En 2018 el portal anunció una alianza con Grupo Radio Centro con el fin de que el noticiario matutino de la periodista se transmitiera de nuevo por la radio FM, lo cual ocurrió el 16 de enero de 2019 en la estación 88.1 FM.

Coberturas destacadas 
En 2015 el medio dio cobertura extensiva a la salida de su directora de la estación MVS y a la publicación del libro La casa blanca de Enrique Peña Nieto. En 2017 el portal publicó un reportaje sobre un presunto plagio de la tesis del entonces presidente, Enrique Peña Nieto.

Enlaces externos 

 Sitio de Aristegui Noticias

Referencias 

Periódicos digitales de México
Diarios en español
Sitios web en español